Voisines (Haute-Marne)
 Voisines (Yonne)